Dragoševac je lahko. 
 Dragoševac, naselje pri mestu Jagodina v Srbiji
 Dragoševac, trdnjava pri mestu Jagodina v Srbiji